(popis nepotpun)

Popis ne sadrži privremene staze, odnosno rute u prirodi koje su uređene i označene za natjecanja koja se neredovito odvijaju, a nakon toga gube svrhu.

Staze 
Kazalo:
* auto, moto ili karting; a&m – auto i moto; moto uključuje i quad
** nadmorska visina najniže točke staze + razlika između nadmorske visine najviše i najniže točke staze

Speedway stadioni

Poligoni i piste
Koriste se uglavnom za utrke ubrzanja, autokros / solo, autoslalom / solo-2, ocjenski auto reli (OAR), ocjensko spretnosne vožnje (OSV) i drift.

Mičevec, poligon ORYX Centra za sigurnu vožnju (prije AMC)
Sportsko poslovna zračna luka Čepin
Sportska zračna luka Varaždin
Zrakoplovno-tehnički centar, Velika Gorica
Vojni poligon Glavica, Požega

Gradske "staze"
Utrka održana barem 10 puta većinski istom dionicom.

 Omiš – Gata, staza duga 2 km – održava se utrka Nagrada Brnistre
 Plomin Luka
 Rijeka, kružna "staza" oko Trsata (1961. – 1972.) – utrke automobila, motocikala i motocikala s prikolicom
 Slano, Industrijska zona Banići (od 2003.) – autoslalom, kronometar
 Zadar, Relja – utrke motocikala za prvenstvo bivše države
 Zagreb, Avenija Dubrovnik
 Zagreb, Dubrava – dijelom ulice Kneza Branimira na dionici dugoj 1275m (od 2007.), autoslalom

Brdske "staze"
Utrka održana barem 10 puta većinski istom dionicom.
 Buzet
 Klek (Ogulin)
 Skradin (od 2007.)
 Sljeme – staza Zagorje, od Pila do pola dionice prema Hunjki u duljini od 5510m
 Učka – potez od Veprinca do raskršća prema Lanišću ukupne duljine 3000m
 Malačka – staza u zaleđu Kaštela duga 4.100 metara
 Komolac – Brgat

Vidi još
Hrvatski auto i karting savez
Hrvatski motociklistički savez
360K Mobile Track, proizvod tvrtke 360Karting, je prva mobilna go-kart staza na svijetu
FIA Europska prvenstva u Hrvatskoj
FIM Europska prvenstva u Hrvatskoj

Izvori